Yara Shahidi (Minneapolis, 10 de fevereiro de 2000) é uma atriz e modelo norte-americana mais conhecida por interpretar Olívia no filme Imagine Só! e Zoey Johnson na série Black-ish.

Shahidi também fez uma participação especial na série original da Disney, Os Feiticeiros de Waverly Place, interpretando mais uma vez uma personagem com o nome de Olívia. Interpretou também Olívia Pope adolescente na série Scandal. É a irmã mais velha do também ator Sayeed Shahidi.

Biografia
Shahidi nasceu e viveu os primeiros anos de sua vida em Minneapolis, filha de pai Iraniano e mãe afro-americana, Keri Shahidi. Mudou-se com sua família para a California por causa do trabalho de seu pai.

Começou a carreira aos seis anos de idade, aparecendo em propagandas de televisão de empresas como McDonald's, Ralph Lauren, Target, GapKids, Disney, Guess Kids, and Children's Place. Ela frequentemente trabalhou com a mãe e o irmão em várias campanhas.

Fez sua estreia no cinema em 2009, estrelando com Eddie Murphy, o filme da Imagine Só, pelo que ela recebeu uma indicação ao Young Artist Award.

Filmografia

Filmes

Televisão

Ligações externas
 
 Official Home Page
 Fansite

Atores dos Estados Unidos
Atores de televisão dos Estados Unidos
Naturais de Minneapolis